Алла Кудрявцева і Анастасія Родіонова були чинними чемпіонками, але цього разу вони вирішили виступати окремо. Кудрявцева грала в парі з Олександрою Пановою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Мартіна Хінгіс і Сабіне Лісіцкі. Родіонова грала в парі з Аріною Родіоновою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Сє Шувей і Саня Мірза.
Хінгіс і Лісіцкі виграли титул, у фіналі перемігши пару Каролін Гарсія і Катарина Среботнік з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Brisbane International, жінки, парний розряд
Жінки, парний розряд